3 Lugares Diferentes é o terceiro álbum da banda paulistana de pós-punk Fellini, gravado em janeiro de 1987 num porta-estúdio de 4 canais por Tancred Pappon, exceto Valsa de La Revolución, gravado em agosto de 1986 no Mitzu's Toilet. Foi lançado em 1987 pelo selo Baratos Afins, também de São Paulo.

O álbum foi relançado em cd em 1995, com a adição de 3 faixas bônus, gravadas ao vivo no dia 5 de fevereiro de 1988, no 10° Aniversário do selo Baratos Afins.

Faixas 
 Ambos Mundos
 Rosas
 La Paz Song
 Teu Inglês
 Zum Zum Zum Zazoeira
 Pai
 Valsa de La Revolución*
 Massacres da Coletivização
 Rio-Bahia
 Lavorare Stanca
 Onde o Sol se esconde

 A versão relançada em cd em 1995 contém as seguintes faixas gravadas ao vivo:

 Zum Zum Zum Zazoeira (ao vivo)
 Ambos Mundos (ao vivo)
 Teu Inglês / Aeroporto (ao vivo)

Músicos 
 Thomas Pappon — guitarra
 Cadão Volpato — voz, gaita 
 Ricardo Salvagni — teclados

Músicos adicionais 
 Tancred Pappon — guitarra (nas faixas 2,8,11)
 Silvano Michelino — percussão (nas faixas 4,5,10)
 Minho K — backing vocal (na faixa 4)
 Sweet Walter — backing vocal (na faixa 4)

Créditos 
 Gravado em Janeiro de 87 no audio design num portaestudio de 4 canais por Tancred Pappon, exceto*, gravado em Agosto de 86 no Mitzu's Toilet
 Mixado no Viceversa (engenheiro de som: Nico Bloie) e no Corda Toda (engenheiro de som: Paulé)
 Tapes — sugar blue, axel sommerfeld, john peel e osmar santos
 Fellini e Sweet Walter — capa (arte final)
 Signore Volpato — desenhos
 Fellini — arranjos
 Luiz Carlos Calanca e Fellini — produção
 Luiz Carlos Calanca e Paulo Torres — remasterização (versão em cd)
 Thank you again, tancred and thank you beto again
 Um lançamento Baratos Afins

Álbuns de 1987
Álbuns de Fellini